Il singolare del torneo di tennis South Orange Open 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Manuel Orantes 6-4, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Orange Open 1972